Con l'espressione braccio di mare si può intendere:
 un canale naturale;
 uno stretto.